El nombre República de Florida correspondió a varios estados americanos ubicados en la península homónima:

 La República de Florida Occidental, nación declarada por rebeldes estadounidenses en 1810 entre los ríos Misissipi y Perdido contra el dominio español en base a la misma Retroversión de la soberanía de los pueblos declarada por la emancipación hispanoamericana.
 La República de Florida Oriental (1812) república efímera liderada por James Mathews con apoyo de tropas estadounidenses, en contra del dominio español de Florida Oriental, ubicada en la Isla de Amelia. 
 La República de Las Floridas, extinta república pirata proclamada en 1817 por el general Gregor MacGregor, ubicaba también en la Isla de Amelia.
 La República de Florida (1861), extinta nación promulgada en 1861 por sureños esclavistas durante la guerra civil americana y que se ubicaba en la península del mismo nombre.